Toponímia:
 Humboldt (Dakota del Sud)
 Humboldt (Illinois)
 Humboldt (Iowa)
 Humboldt (Kansas)
 Humboldt (Minnesota)
 Humboldt (Nebraska)
 Humboldt (Tennessee)
 Humboldt Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Corrent de Humboldt, corrent marí d'aigües fredes provinents de l'Antàrtic, enfront de la costa occidental de l'Amèrica del Sud 
 Glacera de Humboldt, glacera que al nord-oest de Grenlàndia 
 Parc Nacional Alejandro de Humboldt, parc nacional a les províncies cubanes d'Holguín i Guantánamo 
 Pic Humboldt, muntanya Veneçuela, a la Sierra Nevada (Andes) 
 Dewey-Humboldt, població dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Biografies:
 Alexander von Humboldt, naturalista
 Wilhelm von Humboldt, lingüista i filòsof
 Miscel·lània:
 Universitat Humboldt de Berlín, centre universitari de Berlín, fundat ...
 Pingüí de Humboldt (Spheniscus humboldti), ocell marí de la família dels esfeníscids